Lesson est un nom de famille et un nom de lieu.

En anglais, le mot lesson signifie leçon.

Patronyme 

 René Primevère Lesson (1794-1849), chirurgien et ornithologue français
Pierre Adolphe Lesson (1805-1888), chirurgien de marine et botaniste français
Marie Clémence Lesson (1800-1834), illustratrice française

Toponyme 
 Lesson, ancienne commune de Vendée, fusionnée avec Benet.

Autres
Biologie
Ariane de Lesson, espèce de colibri décrite par René Primevère Lesson
Pic de Lesson, espèce de pic nommée en hommage à René Primevère Lesson
Grenouille de Lesson ou de Lessona, espèce de grenouille nommée en hommage à Michele Lessona

Cinéma
A Lesson in, série de courts métrages éducatifs réalisée et produite par les Studios Disney